Jàson, argonauta mitològic
 Jàson de Feres, tirà de Feres i tagos de Tessàlia 
 Jàson de Cirene, historiador i escriptor en grec de religió i ètnia jueva 
 Jàson de Nisa, filòsof grec
 Jàson d'Argos, historiador grec 
 Jàson de Bizanci, escriptor grec
 Jàson de Tars, un dels Setanta deixebles